Telamón puede hacer referencia a:

 Telamón, personaje de la mitología griega; 
 Telamón, columna con forma de hombre, también conocida como atlante; 
 Telamon, ciudad de Etruria; o
 Batalla de Telamón, batalla entre Roma y los galos.